John Nicholson (1864–1932) angol sporttisztviselő
 John Nicholson (1941–2017) új-zélandi autóversenyző
 John Nicholson (1949) olimpiai ezüstérmes ausztrál kerékpárversenyző